Гримо:

Топоним 
 Гримо — кантон департамента Вар во Франции (упразднён в 2015 году)
 Гримо — коммуна во Франции, департамент Вар

Персоналии 
 Гримо, Поль (1905—1994) — французский режиссёр-мультипликатор, художник и писатель.
 Гримо, Элен (род. 1969) — французская и американская пианистка.
 Гримо — персонаж романов Александра Дюма-отца о трёх мушкетёрах, слуга Атоса.
 Мишель Гримо — коллективный псевдоним супругов-писателей Марсель Перио и Жан-Луи Фрэсса.